Komsomol — ala jovem do Partido Comunista da União Soviética
 Juventude Comunista Portuguesa — ala jovem do Partido Comunista Português
 União da Juventude Comunista — atual ala juvenil do Partido Comunista Brasileiro 
 União de Jovens Comunistas — organização da juventude do Partido Comunista de Cuba

Desambiguação